Nickelodeon ou Nickelodéon peut faire référence à :
 nickelodéon, aux États-Unis, dans la première moitié du , un lieu de divertissement, généralement un cinéma, où l'on devait débourser un nickel (soit cinq cents) pour entrer ;
 Nickelodeon, un film britanno-américain réalisé en 1976 par Peter Bogdanovich ;
 Nickelodéon, un ciné-club universitaire liégeois ;
 Nickelodeon, un duo comique britannique composé de Krissie Illing et Mark Britton ;
 Nickelodeon, une chaîne de télévision américaine destinée à la jeunesse, existant dans plusieurs pays, voir :

 Nickelodeon (chaîne de télévision africaine) ;
 Nickelodeon (Allemagne) ;
 Nickelodeon (Amérique latine) ;
 Nickelodeon (Asie du Sud-Est)
 Nickelodeon (Belgique francophone) ;
 Nickelodeon (Bulgarie)
 Nickelodeon (Brésil) ;
 Nickelodeon (Canada) ;
 Nickelodeon (Corée du Sud) ;
 Nickelodeon (Danemark) ;
 Nickelodeon (Espagne) ;
 Nickelodeon (Europe centrale et de l'Est) ;
 Nickelodeon (Filande) ;
 Nickelodeon (France) ;
 Nickelodeon (Grèce) ;
 Nickelodeon (Hongrie) ;
 Nickelodeon (Inde) ;
 Nickelodeon (Italie) ;
 Nickelodeon (Japon) ;
 Nickelodeon (Norvège) ;
 Nickelodeon (Pays-Bas) ;
 Nickelodeon (Pologne) ;
 Nickelodeon (Portugal) ;
 Nickelodeon (Royaume-Uni et Irlande) ;
 Nickelodeon (Russie) ;
 Nickelodeon (Suède) ;
 Nickelodeon (Suisse) ;
 Nickelodeon (Turquie) ;
 Nickelodeon Movies, une société de films ;
 Nickelodeon Animation Studio, une société de production.

Volir aussi 
 , le nom de deux parcs d'attractions aux États-Unis